Деркульский заказник — ихтиологический заказник, самая восточная естественно-заповедная территория Украины, охватывает нижний и средний участки течения реки Деркул.

Расположение, физические параметры
Заказник расположен в пределах Станично-Луганского района Луганской области. Имеет ленточный тип территории — вдоль русла Деркула. Охватывает реку и полосу суши с правого (украинского) берега. Особенностью заказника является его предельное положение — левый берег реки является территорией другого государства, и граница проходит по фарватеру Деркула. Поэтому заповедный режим может быть обеспечен только с одного берега.

Фауна
Рыбы — основной объект охраны в Деркульском заказнике в соответствии с целевым назначением этого объекта (ихтиологический заказник). Зарегистрированы такие редкие виды рыб, как минога украинская, селява Азовская, елец Данилевский, налим речной. Обычными видами участков с течением являются голавль, окунь речной, бычок песчаный и другие. Рыбами, характерными для заливов, являются карась серебристый, линь, уховертка танайська.

Также характерны такие группы животных:
 Млекопитающие. Из гидрофильных видов здесь обитают: выдра речная, крыса водяная, ондатра, ночница водяная. Из жителей прибрежных биотопов здесь полевка луговая, мышь желтогрудая, белозубка.
 Птицы. Из околоводных птиц здесь цапля серая, курочка водяная, трясогузка белая. В прибрежных биотопах синица большая, зяблик, соловей восточный.

Охрана
Заказник «Деркульский» объявлен решением исполкома Луганского областного совета народных депутатов № 92 от 24 марта 1992 года. Как объект ПЗФ местного значения, не имеет охранной службы. Несмотря на это, определенный уровень охраны обеспечивается пограничным режимом территории расположения заказника.

Литература 
 Денщик В. А., Косогова Т. М., Сулик В. Г., Маслова В. Р. Флора та фауна заказника «Шарів Кут» // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (Мат-ли Всеукр. заг.-теор. і наук.-практ. конф.). — Канів, 1999. — С. 116—117.
 Іхтіологічний заказник Деркульський // Сова Т. В., Кононов Ю. О., Ференц В. Б., Іванченко О. Ю. Природно-заповідний фонд Луганської області. — Луганськ, 2005. — С. 93. (разом 260 с.).
 Лисечко М. Навчально-польовий табір «Ново-Ільєнко» // Факультет природничих наук: шляхами зростання / За ред. В. Д. Дяченка, О. О. Кисельової, А. О. Климова. — Луганськ: Елтон-2, 2013. — С. 358—363. — ISBN 978-617-563-117-1.
 Природно-заповідний фонд Луганської області //О. А. Арапов, Т. В. Сова, В. Б. Фєрєнц. О. Ю. Іванченко. Довідник. — 2-е вид. доп. перер. — Луганська: ВАТ «ЛОД». — 168 с., 96 с. pdf
 Ребров С., Шепітько В. Навчальні польові практики екологів: від I до ІІІ курсу // Факультет природничих наук: шляхами зростання / За ред. В. Д. Дяченка, О. О. Кисельової, А. О. Климова. — Луганськ: Елтон-2, 2013. — С. 333—339. — ISBN 978-617-563-117-1.

Заказники Луганской области
Станично-Луганский район
Ихтиологические заказники